Daniel Romero puede referirse a:

 Héctor Daniel Romero (1985-), futbolista argentino;
 Daniel Romero (1983-), cineasta español;
 Daniel Romero (19??-), pintor mexicano.
 Daniel Romero Oliva (1973-), jugador de baloncesto español.